Le FNLA peut être : 
le sigle pour le front national de libération de l'Angola ;
le nom du gène codant la filamine A.